Niemcy:
 Nienstedt – dzielnica Allstedt

Osoby:
 Gerd Nienstedt – niemiecki śpiewak
 John Nienstedt – amerykański arcybiskup

Zobacz też:
 Nienstädt
 Nienstedten